CESP ist die Abkürzung für 

 Companhia Energética de São Paulo
 confederation of european specialists in peadiatrics